Der Begriff Südkurdistan bezieht sich 
im ethnischen und geographischen Sinn auf den südlichen Teil der Region Kurdistan
im politischen Sprachgebrauch der Kurden auf Irakisch-Kurdistan bzw. das autonome Kurdengebiet im Nordirak